Río Moneta kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Río Moneta (vattendrag i Argentina), Eldslandet, 
 Río Herminita, vattendrag, 

Robotskapade Argentinaförgreningar